Горско-еврейский (джуури, джухури) (самоназв.: cuhuri / джугьури / ז'אוּהאוּראִ) — диалект татского языка и родной язык горских евреев Восточного Кавказа, особенно Азербайджана и Дагестана, а также Кабардино-Балкарии.

В литературе встречается название еврейско-татский язык.

Общая характеристика 
Еврейский диалект («джуури», или «джухури») татского языка формировался аналогично другим еврейским языкам — идишу, лади́но, киврули и т. п. 

За долгое время культурной изолированности диалект горских евреев претерпел значительные изменения, и взаимопонимание между носителями собственно татского языка и «еврейского» диалекта не исключено полностью, но затруднено. 

Лексика насыщена заимствованиями из арамейского и древнееврейского языков. Распространён в северных районах Азербайджанской Республики (г. Губа), в районе г. Дербента (Южный Дагестан, Россия), а также в Нальчике, Москве и некоторых других городах России. 

Значительная часть носителей языка проживает в Израиле, а кроме того в США, Канаде, Германии и др. 

Письменность до 1929 года на основе еврейского алфавита, с 1929 года — латинского, а в 1938 году официально принят кириллический алфавит.

С обретением письменности диалект «джуури» не приобрёл собственного научного названия и официально продолжал именоваться «татским языком».

В соответствии с Конституцией Республики Дагестан от 1994 г. диалект горских евреев под названием «татский язык» признан одним из литературных языков республики, где преподаётся как предмет в начальной и средней школе; ограниченно издаётся учебная и художественная литература, газета «Ватан». 

Тем не менее диалект имеет тенденцию к сокращению числа говорящих, как в связи с эмиграцией евреев в Израиль, так и с постепенным переходом горских евреев на другие языки (русский язык в Дагестане, азербайджанский и русский в Азербайджане, иврит в Израиле и т. д.).

В настоящее время горско-еврейский язык распространён в районе города Хачмаз, Гусар (город), Губа (Азербайджан), в Дербенте и некоторых других населённых пунктах Дагестана. 

Большинство говорящих на джуури ныне проживает в Израиле. Есть носители языка также в США, Канаде, Германии. 

Практически все говорящие на джуури владеют и другими языками стран проживания.

Язык относится к иранским, он принадлежит к западной подгруппе иранских языков индоевропейской семьи.

На близкородственном горско-еврейскому языку говорят таты-мусульмане Азербайджана, носители собственно татского языка. 

При этом официально два языка считались одним, и до недавнего времени горско-еврейский язык не учитывался самостоятельно в переписях населения. Слово джуури буквально переводится как «еврейский». Горско-еврейский имеет семитские (ивритские/арамейские/арабские) элементы на всех языковых уровнях. 

Например, в языке есть звук из иврита аин (ע), отсутствующий в соседних кавказских языках.

Горско-еврейский является исчезающим языком и был классифицирован как «безусловно находящийся под угрозой исчезновения язык». ЮНЕСКО включила его в «Атлас вымирающих языков» .

Фонология

Гласные

Согласные

Алфавит 

В начале XX века горско-еврейский язык джуури начал использовать еврейское письмо. С 1920-х годов была введена латиница, а в 1938 году она была заменена на кириллицу. В последнее время еврейский алфавит пользуется популярностью вновь и применяется наряду с кириллицей, главным образом в Израиле.

Влияние других языков и этимология 
Горско-еврейский является западным иранским языком (как и современный персидский) и гораздо более тесно связан с современным персидским, чем большинство других иранских языков, распространённых на Кавказе (талышский, осетинский). Однако он имеет следы влияния и других языков:

Средневекового персидского: послелоги используются преимущественно вместо предлогов. Например, в современном персидском: باز او => Juhuri: æ uræ-voz —«с ним».

Арабского: как и в современном персидском, значительная часть словаря арабского происхождения. В отличие от современных персидских, горско-еврейский язык имеет почти повсеместно сохранённый фарингальный согласный звук увулярный фонемы в арабском, например:  — «мёд» (),  — «утро» ().

Иврита: Как и другие еврейские диалекты, язык также имеет много заимствованных из иврита слов, например /ʃulħon/ — «стол», (), /mozol/ — «удача» (), /ʕoʃiɾ/ — «богатый» (). Древнееврейские слова, как правило, присутствуют в фонетическом оформлении, принятом у восточных евреев (мизрахим). Примеры: ח и ע произносятся фарингально (например, араб. ح, ع соответственно); ק произносится как звонкий увулярный аффрикат (как в персидском ق / غ). Классический иврит /v/(ו) и /aa/ (kamatz), однако, как правило, произносится как /v/ и /о/ соответственно (по аналогии с персидской/ашкеназской традиции, но в отличие от иракской традиции, которая сохраняет /w/ и /aa/).

Азербайджанского: гармония гласных и много заимствованных слов.

Русского: заимствованные слова, принятые после завоевания Российской империей Дагестана и Азербайджана, а также советизмы и некоторая терминология.

Северокавказских языков: например, /tʃuklæ/ — «малого» (возможно, того же происхождения, что и средневековое кавказское название города «Сера-Чук», упомянутое Ибн Баттута, что означает «маленький Сера»).

Другая общая фонология/морфология, изменённая от классического персидского/арабского/иврита:
 /aa/ => /о/, / æ /, или /u/ например: /kitob/ — «книга» (), /ɾæħ/ — «дорога, путь» (), /gurbu/ — «жертву» ( или );
 /o/ => /u/, например, /ovʃolum/ «Авшалом» ();
 /u/ => /ü/, особенно под влиянием гармонии гласных;
 Ударение на конечный слог слова;
 Сбрасывание финала /n/, например, /soχtæ/ — «сделать» ().

Диалекты 
Горско-еврейский язык делится на диалекты:
 Губинский диалект
 Дербентский диалект
 Кайтагский диалект
 Варташенский, но он на данный момент является вымершим. По другим данным, носителями данного диалекта являются порядка 250—300 человек, проживающих, в основном, в Израиле, Москве, Грузии и Германии.

Литература 

На протяжении XX века на татском (горско-еврейском) языке развивалась художественная литература, представленная различными жанрами — поэзией, прозой, драматургией. Выпускались книги и периодические издания. В XXI веке язык продолжает использоваться для литературного творчества как на Кавказе, так и в Израиле.
См. «Татские писатели».

Примечания

Ссылки 

 Онлайн Русско-Джуhурский словарь
 Judeo-Tat page at Ethnologue.com
 
 Горско-еврейский язык (словарь, грамматика, библиотека)
 Горские Евреи Нальчика Mountain Jews of Nalchik.
 Горские Евреи Америки Mountain Jews of the US.

Языки Азербайджана
Языки Дагестана
Языки Кабардино-Балкарии
Диалекты персидского языка